

Ausztrália
 Russell Land District, Tasmania
 County of Russell, Dél-Ausztrália

Kanada
Russell megye (Ontario)

USA

 Russell megye (Alabama)
 Russell megye (Kansas)
 Russell megye (Kentucky)
 Russell megye (Virginia)